Endomychus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1795. Endomychus ingår i familjen svampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svampbaggar
Endomychus